Ко Принс (; 5 июня 1938, Амстердам, Нидерланды — 26 сентября 1987, Антверпен, Бельгия) — нидерландский футболист и актёр.

Биография 
Ко Принс родился 5 июня 1938 года в Амстердаме. Футболом Принс начал заниматься в юношеской команде ОВВО из Амстердама. В 1959 году Ко перешёл в амстердамский «Аякс». В Высшем дивизионе Нидерландов Принс дебютировал 23 августа в домашнем матче против клуба НАК, завершившемся крупной победой «Аякса» со счётом 3:0, все три мяча были на счету Хенка Грота. 1 ноября в игре против клуба ВВВ, Ко отметился дублем, для него эти два мяча стали дебютными голами в чемпионате, «Аякс» в том матче одержал победу со счётом 5:2. В дебютном сезоне Принс забил восемь голов в 34 матчах, а также стал чемпионом Нидерландов.

В составе «Аякса» Ко провёл ещё три сезона, а затем отправился в Германию выступать за «Кайзерслаутерн», Принс стал одним из немногих иностранных футболистов выступающих в Чемпионате Германии. Отыграв несколько сезонов за «Кайзерслаутерн» Ко вернулся обратно в «Аякс», но после окончания сезона 1966/1967 он покинул команду, за всё время проведённое в клубе, Принс сыграл в чемпионате за «Аякс» 153 матча и забил 41 гол.

В 1967 году Принс отправился в США выступать в Национальной Профессиональной Футбольной Лиги за новый клуб «Питтсбург Фантомс», чьим главным тренером являлся бывший тренер «Аякса», австриец Йозеф Грубер. В команде также появились и другие нидерландские футболисты, Тео Лазеромс, Пит де Грот, а также бывший вратарь «Аякса», Бертус Хогерман. За «Питтсбург Фантомс» Принс забил восемь мячей в 21 матче, но его команда выступила неудачно, заняв последнее место с своём дивизионе. Позже, Ко выступал ещё за одну американскую команду, за «Нью-Йорк Дженералз». В 1968 году Принс вернулся в Нидерланды, выступал за команды МВВ, «Витесс» и «Хелмонд Спорт», в котором и завершил игровую карьеру.

По окончании карьеры игрока, Ко Принс стал тренером. Он тренировал бельгийские клубы «Рита Берлар», «Турнхоут» и «Бум».

Как актёр, Принс сыграл роль нидерландского футболиста по имени Питер ван Бек, в фильме «Бегство к победе» в 1981 году.

Он умер от сердечного приступа, во время футбольного матча 26 сентября 1987 года.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 1960, 1966
 Обладатель кубка Нидерландов: 1961

Примечания

Ссылки 
 Ко Принс на сайте Imdb.com
 Статистика выступлений на сайте Voetbalstats.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Питтсбург Фантомс»
Игроки ФК «Нью-Йорк Дженералз»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»